BLM kan henvise til:

 Bonniers Litterära Magasin – svensk litteraturtidsskrift
 Black Lives Matter – international menneskerettighedsbevægelse mod racediskrimination
 Bureau of Land Management – agentur under USA's indenrigsministerium